Pakistan, een land in Zuid-Azië
Pantserafweerkanon (PaK), een wapen ontworpen om tegen gepantserde doelen in te zetten
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen, organische verbindingen die bestaan uit gekoppelde aromatische ringen (benzeenringen) maar geen heteroatomen of functionele groepen bevatten
Progressief Akkoord, gemeentelijk samenwerkingsverband van progressieve politieke partijen en personen; zie Progressieve samenwerking in Nederland in de jaren 1970
Progressief Akkoord Brunssum, een lokale politieke partij in de Nederlandse gemeente Brunssum
Pak (kleding), een bij elkaar horend stel nette kleding

Zie ook PAC voor gelijkklinkende afkortingen.